Quaas ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Quaas (* 1950), deutscher Politiker (DBD, CDU)
 Emil Quaas (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Friedrun Quaas (* 1954), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Georg Quaas (* 1951), deutscher Hochschullehrer
 Gerhard Quaas, deutscher Militärhistoriker und Kurator
 Guido Quaas (* 1927), deutscher Politiker (SED)
 Johanna Quaas (* 1925), deutsche Turnerin
 Johannes Quaas (* 1974), deutscher Meteorologe
 Ludwig Quaas (1908–1998), deutscher evangelischer Theologe
 Martin Quaas (* 1974), deutscher Physiker, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

 Thomas-Bernd Quaas (* 1952), deutscher Manager
 Tom Quaas (* 1965), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Quaas (1939–2017), deutscher Arbeitswissenschaftler

Siehe auch:
 Quas